Ел Хонотал има више значења:

 Ел Хонотал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хонотал (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику